Nikolai Stepanovici Cernîh (în , iar cu ortografie engleză: Nikolai Stepanovich Chernykh, n. 6 octombrie 1931 – d. 26 mai 2004) a fost un astronom sovietic/rus.

Cernîh s-a născut la Usman, în regiunea Voronej. Specialist în astrometrie și în dinamica micilor corpuri ale Sistemului Solar, a lucrat la Observatorul de Astrofizică din Crimeea, de la Naucinîi, începând din anul 1963. 
A decoperit mai multe comete, între care cometele periodice 74P/Smirnova-Chernykh și 101P/Cernîh. Alături de soția și colega sa de muncă, Liudmila Cernîh, a descoperit un mare număr de asteroizi, între care 2867 Šteins și asteroidul troian 2207 Antenor. Asteroidul 2325 Cernîh a fost numit în onoarea lor.

Asteroizi descoperiți

Note

Legături externe
  40 Years of Discovering Asteroids  - Apreciere a muncii lui N. S. Cernîh 

Nașteri pe 6 octombrie
Nașteri în 1931
Decese pe 26 mai
Decese în 2004
Astronomi ruși
Astronomi sovietici
Descoperitori de asteroizi
Descoperitori de comete
Astronomi din secolul al XX-lea
Eponime ale asteroizilor